Emergence – amerykański serial
  – powieść  , nominowana do Hugo

Zobacz też 
 Emergencja